Nisís Ágios Geórgios kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Nisída Agíou Georgíou, ö, Eparchía Páfou,

Grekland 

 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Thessalien), 
 Nisída Ágios Geórgios (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Nisís Áyios Yeóryios (ö i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar